Miejscowości w Portoryko:
 Vega Baja – miejscowość w gminie Vega Baja

Gminy w Portoryko:
 Vega Baja (ang. Vega Baja Municipio) – gmina w Portoryko